Лу́ций Аппуле́й Сатурни́н () — имя нескольких римских политиков:
 Луций Аппулей Сатурнин — претор 166 года до н. э.;
 Луций Аппулей Сатурнин — двукратный народный трибун (в 103 и 100 годах до н. э.), внук предыдущего.